Byrne pode ser:

John Byrne
David Byrne
Rory Byrne
Gabriel Byrne
Gerry Byrne
Gonçalo Byrne
Tommy Byrne
Rose Byrne
Robert Eugene Byrne
Donald Byrne
Rhonda Byrne
Nicky Byrne
Jasmine Byrne
Jack Byrne
Stuart J. Byrne
Hugh Keays-Byrne

Desambiguação